Глорија Ескондида има више значења:

 Глорија Ескондида (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Глорија Ескондида (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику